FROL est un sigle qui peut signifier :
 en anglais :
 French Republic of London, (The FROL) une marque de vêtements.